Нишское соглашение, или Нишский договор ():

 Нишское соглашение (1739) — мирный договор между Россией и Османской империей, завершивший Русско-турецкую войну 1735—1739 годов.
 Нишское соглашение (1914) — секретный договор о союзе между Албанией (в лице Топтани Эссада-паши) и Сербией.
 Нишское соглашение (1923) — договор между Королевством сербов, хорватов и словенцев и Болгарией об урегулировании пограничных вопросов.
 Нишское соглашение (2002) — договор между Сербской православной церковью и неканонической Македонской православной церковью о восстановлении церковного единства и создании автономной Православной Охридской архиепископии.